La Coppa Italia di Serie C 1997-1998 è stata la diciassettesima edizione di quella che oggi si chiama Coppa Italia Lega Pro. Il vincitore è stato l'Alzano Virescit che si è aggiudicato il trofeo per la sua prima volta nella storia battendo il  nella finale a doppia sfida.

Fase eliminatoria a gironi 
 gare disputate il 17 agosto, 24 agosto, 3 settembre, 10 settembre e 24 settembre 1997
 passano al turno successivo le vincitrici dei 16 gironi e le migliori 6 seconde classificate

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone I

Girone L

Girone M

Girone N

Girone O

Girone P

Girone Q

Girone R 

 alle 22 squadre qualificate si sono aggiunte di diritto le dieci formazioni che hanno partecipato alla Coppa Italia e precisamente: , , , , , , , ,  e

Fase ad eliminazione diretta

Sedicesimi di finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.10.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.11.1997

Ottavi di finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.12.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.01.1998

Quarti di finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.02.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.02.1998

Semifinali 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.03.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.03.1998

Finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.04.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.04.1998

Tabellini finale

Andata 
Alzano: Simoni, Solimeno, Garlini, Quaglia , Romualdi, Brivio, Zenoni , Zanini (29' Obbedio), Ferrari, Madonna, Gallicchio (53' Memmo). All. Foscarini.

Cesena: Calderoni, Mantelli, Tamburini (59' Antonelli), Paesani, Teodorani, Ferraresi, Biserni, Bianchi, Comandini , Serra (79' Lucchi), Masitto (50'Chiaretti). All. Benedetti.

Ritorno 
Cesena: Calderoni, Albonetti (72' Antonelli), Tamburini, Teodorani, Rivalta, Gaudenzi , Longhi, Bianchi , Comandini, Salvetti (23' Chiaretti, 75' Ferraresi), Masitto. All. Benedetti.

Alzano: Simoni, Garlini , Bonfanti (51' Martinelli ), Solimeno , Romualdi , Brivio, Zenoni, Obbedio, Ferrari, Madonna (73' Memmo), Gallicchio (65' Zanini). All. Foscarini.

Note

Bibliografia 
  Almanacco illustrato del calcio '99, Panini

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997